

Codici 
 xiv – codice ISO 639-3 della lingua della Valle dell'Indo

Altro 
 XIV – quattordici nel sistema di numerazione romano